Marcel Bigeard (né le  à Toul et mort le  dans la même ville), général français ;
 Paul-Émile Bigeard ( ?-1976) : sculpteur français ;
 Prosper Bigeard (Saumur, 1850 - Angers, 1926), industriel angevin.

Références 
 .